Chapelle Sainte-Madeleine est un nom porté par plusieurs édifices religieux :
 la chapelle Sainte-Madeleine de Chalet, dans le Cantal,
 la chapelle Sainte-Madeleine de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, dans les Alpes-de-Haute-Provence,
 la chapelle Sainte-Madeleine de Conat, dans les Pyrénées-Orientales,
 la chapelle Sainte-Madeleine de Resson, dans l'Aube,
 la chapelle Sainte-Magdeleine de Saint-Saturnin dans le Puy-de-Dôme.
 la chapelle Sainte-Madeleine à Wépion en Belgique.

Voir aussi 
 Voir la catégorie 
 
 

Madeleine
~Madeleine